Lone Star (speelgoed), een voormalige Britse fabrikant van speelgoed
Lone Star (1952), een Amerikaanse film uit 1952
Lone Star (1996), een Amerikaanse mysteriefilm uit 1996
Lone Star (teek), de Amblyomma americanum, een tekensoort
Lone Star (televisieserie), een Amerikaanse serie uit 2010
Lone Star Funds, een Amerikaans opkoopfonds
Lone Star Flag, bijnaam van de vlag van de staat Texas 
Lone Star State, bijnaam van de staat Texas
Lonestar, een Amerikaanse band

Plaatsen in de Verenigde Staten
Lone Star (Californië), de naam van verschillende plaatsen in de staat Californië:
Lone Star (Fresno County)
Lone Star (Glenn County)
Lone Star (Humboldt County)
Lone Star (South Carolina), plaats (unincorporated area) in de staat South Carolina
Lone Star (Texas), plaats (city) in de staat Texas